San Juan de los Lagos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan de los Lagos, Jalisco, ort, 
 San Juan de los Lagos (kommun), Jalisco, 
 San Juan de los Lagos, Veracruz, ort, Soledad Atzompa,